Le championnat du monde de snooker 1985 est remporté par Dennis Taylor qui fait sensation en battant Steve Davis, le  au classement mondial de la saison, 18 manches à 17. Le match se termina bien après minuit et fut suivi par  de spectateurs sur la BBC.

Dotation

Tableau final

Référence 

1985
Snooker
Snooker 1985
Sport en Angleterre en 1985
Snooker en 1985
Sport en avril 1985